Gunung Putri (Bunguran Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Putri (Gunung Putri), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Putri (Suboh), een bestuurslaag in Indonesië